Дзампарини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дзампарини, Маурицио (1941—2022) — итальянский футбольный менеджер и предприниматель.
 Дзампарини, Примо (род. 1939) — итальянский боксёр легчайшей весовой категории.